Cymatium ridleyi är en snäckart som först beskrevs av E. A. Smith 1890.  Cymatium ridleyi ingår i släktet Cymatium och familjen Ranellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ridleyi